Аркандже́ли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Арканджели, Джованни (1840—1921) — итальянский ботаник и миколог.
 Арканджели, Луиджи (1894—1931) — итальянский мотоциклетный и автомобильный гонщик.
 Арканджели, Телемако (1923—1998) — итальянский легкоатлет.